Arsac e Arrasiguet (en francès Arzacq-Arraziguet) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Luna
  Schwarzach

Referències 

Municipis del Cantó d'Arsac e Arrasiguet